Il tablet è un dispositivo elettronico portatile composto da un touch screen come principale fonte di input e output, che sostituisce completamente o in parte un computer, adatto per giocare, lavorare o studiare.

Informatica
Tablet PC – particolare tipologia di PC portatili, caratterizzati dalla possibilità di essere utilizzati con una penna o touch screen.
Tablet computer – computer portatile a forma di tavoletta che utilizza come input principale uno schermo touch screen.
Internet Tablet – dispositivi portatili quali smartphone o tablet PC, pensati principalmente per la connettività Internet e l'elevata compatibilità con gli standard Internet.

Altro 
Tablet – termine inglese per indicare la compressa farmaceutica
Tablet – dolce scozzese
 Tablet – rivista statunitense

Altri progetti